Namnlöstjärn kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Värmland 
Namnlöstjärnen (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,

Jämtland 
Namnlöstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (9,99 ha)

Medelpad 
Namnlöstjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (1,33 ha)

Västerbotten 
Namnlöstjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Namnlöstjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Namnlöstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (3,7 ha)

Norrbotten 
Namnlöstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,

Lappland 
Namnlöstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,43 ha)
Namnlöstjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 720646-164074), sjö i Lycksele kommun, 
Namnlöstjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 720672-164129), sjö i Lycksele kommun, 
Namnlöstjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 720685-164097), sjö i Lycksele kommun, 
Namnlöstjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (6,46 ha)
Namnlöstjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Namnlöstjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Namnlöstjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,64 ha)

Se även 
Namnlösen
Namnlössjön, sjö i Ragunda kommun i Jämtland,  (5,99 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn